Rovinka může být:

Rovinka – slovenská obec v okrese Senec
menší rovina, rovná část nějakého objektu
cílová rovinka – rovná část závodní dráhy před cílovým bodem v některých sportech
Rovinka (Krkonoše) – místo v Krkonoších